Der Volkswagen Cup Damen Grand Prix 1992 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Leipzig. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 28. September bis 4. Oktober 1992 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jana Novotná mit 6:3, 1:6 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Larisa Savchenko-Neiland mit 7:5 und 7:6 gegen Patty Fendick / Andrea Strnadová.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Leipzig